De DDR-Oberliga was de hoogste voetbalafdeling van de voormalige DDR.
Na de Duitse Hereniging werd de competitie opgeheven en de voormalige DDR clubs moesten veelal in lagere klassen instromen. Slechts Hansa Rostock en Dynamo Dresden maakten de directe stap naar de 1. Bundesliga, waarin vooral eerstgenoemde vereniging zich lange tijd goed staande wist te houden. Recordkampioen van de DDR-Oberliga is Dynamo Berlin, dat in het laatste seizoen als FC Berlin slechts als 11e eindigde.

Historisch overzicht
Met tussen haakjes het aantal behaalde landstitels.

Statistieken 
Vele clubs speelden een tijd onder een andere naam, hieronder is een overzicht van het aantal jaren in de hoogste klasse per clubnaam, onder de tabel staat nog een tabel met de oude namen van clubs.

Naamsveranderingen

Zie ook
 Nachwuchsoberliga